Chenoa – cantante argentina
 Chenoa – album di Chenoa del 2002
Chenoa – città dell'Illinois